Scopulariopsis — рід грибів родини Microascaceae. Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Scopulariopsis відносять 98 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Bainier, G. 1907. Mycothèque de lÉcole de Pharmacie, XII-XVI. Bulletin de la Société Mycologique de France. 23:90–110 — P. 98

Роди грибів
Сордаріоміцети
1907 у науці